Faryar ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Faryar (* 1936),  US-amerikanischer Folkmusiker, Songwriter und Musikproduzent
 Massum Faryar (* 1959), afghanischer Philologe, Übersetzer und deutschsprachiger Autor